El Duque Guillermo Augusto de Brunswick-Lüneburg-Harburg (15 de marzo de 1564 en Harburg - 30 de marzo de 1642 en Harburg) fue Duque de Brunswick-Lüneburg-Harburg.

Biografía 
Guillermo Augusto fue un hijo del Duque Otón II de Brunswick-Harburg (1528-1603) de su segundo matrimonio con Eduviges (1535-1616), hija del Conde Enno II de Frisia Oriental.

Guillermo Augusto fue considerado extremadamente culto, como su padre, como seguidor de la doctrina luterana. En 1575, se convirtió en rector de la Universidad de Rostock. Después continuó sus estudios en la Universidad de Leipzig. En 1582, realizó un Grand Tour en Francia e Inglaterra y después se enroló con sus hermanos en la Universidad de Helmstedt. En 1594, de nuevo realizó un viaje que lo llevó a Alemania, Polonia, Suiza, Italia, Holanda, Dinamarca y Livonia. Guillermo Augusto mantuvo un diario de sus viajes.

Tras la muerte de su padre, asumió el gobierno de Harburg conjuntamente con sus hermanos Cristóbal y Otón III. Cuando estos murieron, gobernó en solitario.

En 1618, Guillermo Augusto inició la construcción del palacio de Moisburg. Tras la muerte del Duque Federico Ulrico de Brunswick-Wolfenbüttel, recibió el Condado de Hoya de su herencia. Augusto Guillermo murió soltero y sin hijos. Su herencia fue dividida entre los Duques Federico IV de Brunswick-Celle y Augusto II de Brunswick-Wolfenbüttel.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 August B. Michaelis, Julius Wilhelm Hamberger: Einleitung zu einer volständigen Geschichte der Chur- und Fürstlichen Häuser in Teutschland, Meyer, 1759, vol. 1, p. 121
 Vaterländisches Archiv für hannoverisch-braunschweigische Geschichte, Herold & Wahlstab, 1835, p. 243 ff, Online

Casa de Brunswick-Harburg
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Nobles de Alemania del siglo XVI